Jubelt ist der Familienname folgender Personen:
 
 Arthur Jubelt (1894–1947), deutscher Verleger und Heimatforscher
 Reinhold Jubelt (1863–1934), deutscher Buchhändler, Journalist und Zeitungsverleger
 Rudolf Jubelt (1912–1980), deutscher Petrograph und Mineraloge